HSD est un sigle qui peut désigner :
 Hypermobility spectrum disorder (Trouble du spectre de l'hypermobilité)
 Hybrid Synergy Drive, une technologie de traction hybride développée par Toyota ;
 , un diplôme de fin d'études nord-américain délivré à la fin des études secondaires.

Voir aussi 
 11β-hydroxystéroïde déshydrogénase ou 11β-HSD, une enzyme
 11β-hydroxystéroïde déshydrogénase 1 ou 11β-HSD1, une enzyme
 11β-hydroxystéroïde déshydrogénase 2 ou 11β-HSD2, une enzyme